Bayerisch Eisenstein, une commune de Bavière, en Allemagne.
 Bayerisch Gmain, une commune de Haute-Bavière, en Allemagne.